Soodevahe bezeichnet
 Soodevahe (Rae), Ort in der Landgemeinde Rae, Estland
 Soodevahe (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland